Mister Twister – utwór Samuiła Marszaka
 Mister Twister – radziecki film animowany z 1963 roku
 Mister Twister – rosyjski zespół muzyczny
 Mister Twister – holenderski serial telewizyjny